Opačac, glavni izvor Vrljike, koji nikad nije presušio osim u dvama navratima
Opačac (arheološko nalazište)